Ла Куата има више значења:

 Ла Куата (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куата (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куата (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Куата (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику